

Miejscowości w Polsce 
 Liszna – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sławatycze
 Liszna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Cisna
 Liszna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok